Terrestrische Strahlung ist die Bezeichnung für:

die Strahlungsbelastung durch in der Erde natürlich vorkommende Radionuklide, siehe Terrestrische Strahlung (Radionuklide)
die Ausstrahlung der Erdoberfläche im Rahmen des Strahlungshaushalts der Erde